Silva del latín bosque o selva puede estar referido o vinculado a:

Arquitectura y edificios 
 Estadio Alfonso Silva, campo de fútbol de Las Palmas de Gran Canaria, España.

Literatura 
 Silva (estrofa), forma estrófica de la métrica castellana que consiste en una sucesión indeterminada de versos heptasílabos y endecasílabos rimados libremente en consonante, con la posibilidad de dejar algunos sueltos o sin rima.

Divisiones administrativas 
Argentina
 Silva (Santa Fe), localidad de Santa Fe.

España
 Silva (Pol), lugar y parroquia del concello de Pol.
 Silva (Villalba), lugar de la parroquia de Santaballa, concello de Villalba.

Portugal
 Silva (Barcelos), localidad del municipio de Barcelos.
 Silva (Miranda do Douro), localidad del municipio de Miranda do Douro.
 Silva (Valença), localidad del municipio de Valença.

Apellido 
 Silva (apellido), apellido portugués gallego, que en su origen significa bosque.

Miscelánea 
 The Silva of North America (abreviado Silva), libro con ilustraciones y descripciones botánicas, que fue escrito por el botánico estadounidense Charles Sprague Sargent.